Лимпопо (река) која настаје унутрашњости југа Африке
Лимпопо (провинција) у Јужној Африци